Шацький район — Рязанська область РФ.
 Шацький район — Волинська область України.